Пулитцеровская премия за аудиорепортаж — номинация Пулитцеровской премии, созданная в 2020 году. Изменения в структуре премии произошли из-за возрождения формата подкастов и аудиорепортажей, а также увеличения числа расследований и нелитературных материалов в этой области. На награду могут претендовать газеты, журналы, телеграфные службы и новостные сайты США, которые регулярно публикуют аудиорепортажи. Члены попечительского комитета называли номинацию экспериментальной.
 
За выдающийся пример аудиожурналистики, которая служит общественным интересам, для которой характерны разоблачающие сюжеты и разъясняющие повествование.

Примечания 

Номинации Пулитцеровской премии
Награды, появившиеся в 2020 году